Outrage (filme de 1950), filme B dirigido por Ida Lupino
 The Outrage, filme (1964) com Paul Newman e Lawrence Harvey
 Outrage (filme de 1973), telefilme da ABC com Robert Culp
 Outrage (filme de 1998), telefilme com Rob Lowe e Jennifer Grey
 Outrage (filme de 2009), documentário de temática LGBT
 Outrage: Born in Terror, filme de 2009 com Natasha Lyonne
 Outrage (filme de 2010), produção japonesa sobre a yakuza